Oișteanu:
 Andrei Oișteanu
 Valery Oișteanu

Nume de familie românești